Landkreis Biberach, een Landkreis in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Biberach an der Riß, de hoofdstad van dat district
 Rijksstad Biberach, Biberach als Vrije Rijksstad (1398-1803)
 Biberach (Baden), een gemeente in hetzelfde district
 Biberach (Heilbronn), een plaats in de gemeente Heilbronn